Branne (Doubs)
 Branne (Gironde)